Павел Арсеньев — имя и фамилия:
 Арсеньев, Павел Арсеньевич (род. 1986) — российский поэт, эссеист, критик, филолог, художник.
 Арсеньев, Павел — революционер. 
 Арсеньев, Павел Иванович (1770—1840) — русский военачальник, генерал-майор.